

Топонім 
 Кюрваль — муніципалітет у Франції, регіон Південь-Піренеї, департамент Тарн

Прізвище 

 Філіпп Кюрваль ( 1929) — французький письменник-фантаст
 Філіпп Лопес-Кюрваль (1951-2023) — французький режисер, сценарист і автор діалогів
 Жулі Лопес-Кюрваль — французька режисерка і сценаристка